Кру́шевац — город в Расинском округе, в общине Крушевац Сербии. В Средние века был сербской столицей. Население, согласно переписи населения 2002 года — 75 256 жителей, (по переписи 1991 года — 58808). В общине Крушевац проживает около 130 000 человек.

Община Крушевац включает 101 населённый пункт. Город Крушевац — экономический, административный, промышленный, культурный, образовательный, информационный и спортивный центр Расинского округа и одноимённой общины. Община Крушевац занимает площадь 854 км².

Город находится в Крушевацкой котловине, которая занимает долину Западной Моравы и простирается между Левчей и Темничей на севере, Жупе, Копаоником и Ястребацом на юге, Кралевской котлиной и Ибарской долиной на западе.

История 
Крушевац как свою столицу основал князь Лазарь в 1371 году. Впервые упоминается в 1387 году. По преданию, Крушевац получил имя от камня крушца, обломков речного камня, из которого большей частью город и создан.

После Косовской битвы, Крушевац остаётся столицей Сербии. В это время правит Милица, а после неё сын Лазаря — деспот Стефан, который позже перенёс столицу в Белград. Турки нападают на Крушевац много раз, но завоёвывают только в 1427 году, после смерти деспота Стефана.

С 1444 года Крушевац в руках Георгия Бранковича, но турки окончательно захватывают в 1454 году. В то время город носил турецкое имя Аладжа Хисар. Во время Австро-турецкой войны 1689 город был освобождён от турок. Город был возвращён турками в 1791, по Свиштовскому миру. Окончательно освобождён от турок Крушевац был в 1833 году. После освобождения город начал быстро развиваться и стал одним из крупных региональных центров тогдашней Сербии.

Во время Второй мировой войны немецкими оккупационными силами на горе Багдала были расстреляны 1642 партизана из Крушеваца и окрестностей в знак мести за нападение объединённых сил четников и партизан. После войны это место превращено в памятный парк под названием «Слободиште» («Освобождение»).

Промышленность 
Крушевац — промышленный центр с развитой металлообрабатывающей («14 октобар») и химической индустрией (ХИ «Жупа», «Мерима», «Тrayal»). Здесь есть фабрика алкогольных и безалкогольных напитков «Рубин», а также около 1200 частных предприятий.

Демография 
В Крушеваце живёт 46395 совершеннолетних жителей, средний возраст населения — 39,2 года (38,2 у мужчин и 40,1 у женщин). В городе 19342 семьи, среднее число людей в семье — 2,95.

Население большей частью составляют сербы.

Галерея

Известные крушевляне 
 Миодраг Петрович Чкаля
 Боян Миладинович
 Радмила Савичевич
 Властимир Джюза Стоилькович
 Радмила Живкович
 Ташко Начич
 Радош Байич
 Любинка Бобич
 Милия Вукович
 Войин Четкович
 Наташа Шолак
 Небойша Брадич
 Добрица Чосич
 Станислав Бинички
 Лиляна Хабьянович Джюрович
 Милан Милованович
 Горан Раичевич
Саня Вучич

СМИ в Крушеваце 
Телевидение:

 РТВ Крушевац,
 РТВ Плус,
 РТВ Јефимија,
 РТВ Ластавица,
 РТВ Рубин
 Хот ТВ
 ТВ Омега

Радио:
 Радио Крушевац 1
 Радио Крушевац 2
 Радио ФИМС
 Радио ОК студио
 Радио Некст
 Радио Парламент
 Радио Пума
 Радио Плус
 Радио Невен
 Радио Ластавица
 Радио Чигра
 Радио Антенна
 Радио Супер ФМ
 Радио Јефимија
 Радио Макс

Городские газеты:
 Град
 Победа

Города-побратимы 
  Пистойя, Италия (1966)
  Трогир, Хорватия (1972)
  Травник, Босния и Герцеговина (1972)
  Корфу, Греция (1985)
  Сентендре, Венгрия (1990)
  Кирьят Гат, Израиль (1990)
  Рымнику-Вылча, Румыния (2003)
  Липецк, Россия (2016)
  Одинцово (2017)

Крушевац осуществляет сотрудничество с городами:

  Волгоград, Россия (1999)
  Стара-Загора, Болгария (2000)
  Рязань, Россия (2000)
  Жалец, Словения (2006)
  Биелина, Босния и Герцеговина (2006)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города
 Интернет-портал Крушевац
 Гугл карта со спутника (-{Maplandia}-)
 План города (-{Mapquest}-)

Города Сербии